Романівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі у XIX — першій чверті XX століття:

 Романівська волость — Луцького повіту Волинської губернії;
 Романівська волость — Новоград-Волинського та Полонського повітів Волинської губернії;
 Романівська волость (Людвигстальська) — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Романівська волость — Сквирського повіту Київської губернії;
 Романівська волость — Слуцького повіту Мінської губернії;
 Романівська волость — Бердянського повіту Таврійської губернії.